De 58e editie van de Jaarmarktcross Niel werd gehouden op woensdag 11 november 2020 in Niel, België. De wedstrijd maakte deel uit van de Superprestige veldrijden 2020-2021.

Programma

Alle jeugdcategorieën zijn afgelast vanwege het coronavirus.

Mannen elite

Uitslag

Stand Superprestige 
Na 3 wedstrijden (Cyclocross Gieten, Cyclocross Ruddervoorde en Jaarmarktcross Niel) was dit de stand voor de Superprestige:

Vrouwen elite

Uitslag

Stand Superprestige 
Na 3 wedstrijden (Cyclocross Gieten, Cyclocross Ruddervoorde en Jaarmarktcross Niel) was dit de stand voor de Superprestige:

Veldrijden in 2020
Superprestige veldrijden 2020-2021